Джон Хейвуд (Гейвуд) (; около 1497 — ) — английский  и . Друг Т. Мора. Биографических данных о нём почти не сохранилось. Литературная деятельность Хейвуда проходила между 1530-ми и 1580-ми годами. Творчество Хейвуда разнообразно, но до сих пор не установлено, что точно ему принадлежит. Известен в истории литературы цикл стихов под названием «Centuries of Proverb», в которые он включил все известные в его время пословицы; по этим стихам устанавливают давность английских пословиц. В истории английской драмы Хейвуд занимает видное место: индивидуализируя характеры героев интерлюдий, он сыграл значительную роль в превращении средневековых моралите в бытовую комедию. В то же время от его интерлюдий английская драма сделала поворот в сторону более поздней формы, принятой в эпоху Елизаветы.

Интерлюдии Хейвуда: «Весёлая сцена между монахом, продавцом индульгенций, священником и его соседом Праттом», «Четыре П.» (комическая сцена между странником, продавцом индульгенций, аптекарем и торговцем) и «Весёлая сцена между мужем, женой и сельским священником» — похожи на позднюю средневековую повесть, в которой изображались в карикатурном виде монахи, священники и др., в особенности их любовные похождения.

Сочинения 
 The dramatic writings. — , 1905.

Литература 
 Всеобщая история литературы / под ред. Корша и Кирпичникова.
 Стороженко Н. Предшественники Шекспира. — , 1872.
 John Heywood’s Life and Works // by Boswell. — 1922.
 Works of J. Heywood // ed. by J. S. Farmer. — 3 v. — 1905—1908.
 Chambers E. K. The Mediaeval Stage. — 2 v. — 1903.
 Hall Joseph. Selections from early Middle English. — 2 v. — 1920.
 Adams J. Q. Chief pre-Shakespearian dramas. — 1925.
 История западноевропейского театра. — Т. 1. — , 1956.
 Maxwell I. French farce and J. Heywood. — Melbourne—, 1946.

Примечания

Ссылки 
 
 Переводы стихотворений Джона Хейвуда на сайте «Английская поэзия»

Английские поэты
Родившиеся в 1490-е годы